Bíró Andrea
 Bíró Andrea (1971) kajakozó
 Bíró Andrea (1972) grafikusművész
hasonló nevűek
 Némethné Bíró Andrea kézilabdázó (Győri ETO)